In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Stuttgart aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Zusammensetzungen der Bezirksbeiräte ab 2004.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 1959: GB/BHE
 1962: GDP
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DFU: Deutsche Friedensunion
 FDP: Freie Demokratische Partei
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 GDP: Gesamtdeutsche Partei → BHE
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 2004: PDS
 Fraktion:
 2009: Linke/SÖS
 2014: SLP
 MUT: Partei Mensch Umwelt Tierschutz, Kurzform: Tierschutzpartei
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Pirat: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 
 FW: Freie Wähler
 JL: Junge Liste
 2014: Studentische Liste - junges Stuttgart
 FeLi: Feministische Liste
 KFiS: Kein Fahrverbot in Stuttgart
 PFB: Parteifreies Bündnis Eugen Eberle
 SLP: Fraktionsgemeinschaft SÖS-Linke-PluS (Stuttgart Ökologisch Sozial, Linke, Piraten, Studentische Liste - junges Stuttgart)
 2009: Linke/SÖS
 SÖS: Stuttgart Ökologisch Sozial
 Fraktion:
 2009: Linke/SÖS
 2014: SLP
 STAdT: Stadtisten

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen 
Bei den vor 1975 stattgefundenen Gemeinderatswahlen wurden im Zyklus von drei Jahren jeweils nur die Hälfte der Gemeinderatsmandate neu besetzt; die Amtszeit der Gemeinderäte war auf 6 Jahre festgelegt. Seit 1975 werden alle Gemeinderäte in einem Wahlgang gewählt, die Wahlperiode wurde gegenüber früheren Wahlen auf 5 Jahre verkürzt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben

Bezirksbeiräte 

Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in den Stadtbezirken sind maßgebend für die Anzahl der Sitze der Parteien in den Bezirksbeiräten.

Stadtbezirk Stuttgart-Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: REP: 2,3 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,5 %

Stadtbezirk Stuttgart-Nord 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Stuttgart-Ost 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: REP: 3,5 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 3,7 %, Piraten: 2,4 %, STAdT: 2,0 %
3 2019: zusätzlich: JL: 2,3 %

Stadtbezirk Stuttgart-Süd 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: REP: 2,4 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,4 %
3 2019: zusätzlich: JL: 2,4 %

Stadtbezirk Stuttgart-West 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: REP: 2,4 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,6 %
3 2019: zusätzlich: JL: 2,6 %

Stadtbezirk Bad Cannstatt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,4 %
2 2019: zusätzlich: STAdT: 2,1 %

Stadtbezirk Birkach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Botnang 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Degerloch 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2004: zusätzlich: REP: 2,3 %

Stadtbezirk Feuerbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2004: zusätzlich: Graue: 2,0 %

Stadtbezirk Hedelfingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Möhringen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Mühlhausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: Graue: 2,1 %
2 2019: zusätzlich: KFiS: 2,3 %

Stadtbezirk Münster 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,0 %
2 2019: zusätzlich: KFiS: 3,3 %

Stadtbezirk Obertürkheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2019: zusätzlich: KFiS: 2,3 %

Stadtbezirk Plieningen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2019: zusätzlich: JL: 2,3 %, KFiS: 2,02 %

Stadtbezirk Sillenbuch 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2019: zusätzlich: KFiS: 2,4 %

Stadtbezirk Stammheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Untertürkheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Vaihingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: REP: 3,1 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,6 %
3 2019: zusätzlich: JL: 2,3 %

Stadtbezirk Wangen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Weilimdorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk Zuffenhausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: Graue: 2,0 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,0 %

Gesamtergebnisse 

Sitzverteilung

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 1946-2019
 Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 1946-2019
 Ergebnis der Gemeinderatswahl 2004
 Ergebnis der Gemeinderatswahl 2009
 Bezirksbeiräte: Sitzverteilung 2004 und 2009 (PDF-Datei; 34 kB)
 Wahl des Gemeinderats und der Bezirksbeiräte 2014
 Wahlergebnisse 2019
 Sitzverteilung Bezirksbeiräte 2019 (PDF-Datei; 322 kB)

Stuttgart
Kommunalwahlen